ParanaPrevidência  é a instituição responsável pelo sistema previdenciário dos servidores do estado do Paraná. Foi criada pela Lei Estadual nº 12.398, de 30 de dezembro de 1998, pelo então governador Jaime Lerner para substituir o regime de repartição simples pelo de capitalização, com o objetivo de eliminar o déficit da previdência no estado. Este instituto veio a substituir o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado do Paraná - IPE, que geria a previdência dos funcionários públicos desse Estado.

Ligações externas

 Página oficial da ParanaPrevidência
 
 

Previdência do Brasil
Paraná